Viola blanca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Matthiola incana; o
 el nombre común de la planta Pulsatilla alpina.